Муниципалитет Лухан  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 800 км². Население — 106 273 человек. Плотность населения — 132,88 чел./км².

Административный центр — Лухан.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на севере — с муниципалитетом Эксальтасьон-де-ла-Крус
на востоке — с муниципалитетом Пилар
на юго-востоке — с муниципалитетом Хенераль-Родригес
на юге — с муниципалитетом Хенераль-Лас-Эрас
на западе — с муниципалитетом Мерседес

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес